

Населені пункти та їхні частини

 Емілін — село в гміні Закшев Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Емілін — село в гміні Белхатув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Емілін — частина села Млинек у гміні Жарнув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Емілін — частина села Емільянув у гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Емілін — частина села Мала-Весь у гміні Промна Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Емілін — лісова осада в гміні Сабне Соколовського повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Еміліо Алонсо

Примітки